Густав може да се односи на:

Људи:
 Густав, мађарско мушко име Шведског порекла.

Анимирани ликови:
 Густав (цртани филм), мађарска серија цртаних филмова (1964–1977).